Santavuori est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1922-2003), reporter radio finlandais

Toponyme

, colline de Ilmajoki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois